Inés Pedrós Alpicat, coneguda després de la seva mort com “la Venerable Agnés de Montcada” va ser una anacoreta nascuda a Montcada l'any 1388.

Explica la tradició que moguda per una gran vocació religiosa va intentar entrar en la Cartoixa de Porta Coeli fent-se passar per home. L'engany va ser ràpidament descobert i la jove va ser immediatament expulsada de la cartoixa. Pel que va buscar un refugi proper al lloc on poder viure la seva vida de retir i oració. Després de descartar altres coves, finalment es va situar en una situada a la Muntanya de la Cantera o Rodeno de Santa Agnés, on en una cavitat de dos metres per cinquanta centímetres que donava entrada a un espai de no més de cinc metres quadrats, va habitar allunyada del món durant 20 anys, fins a la seva mort en el 1428. El lloc és conegut i visitat per seguidors de l'anacoreta i s'hi pot veure diverses inscripcions, un altar i fins i tot taulells commemoratius.

Referències

Bibliografia 
 125 valencians en la història. Fernanda Zabala Rodríguez-Fornos. Carens editors.
 Escriptores cartujanos españoles. Ildefons M. Gómez. Abadia de Montserrat 1970. 
 València pintoresca i tradicional: personatges, fets, i dites populars. Volum 1. José Soler Carnicer. Carena Editors.1997. 
 Escrits biogràfics sobre Inés de Montcada ...Honorato J. Molins March. Diputació Provincial, 1978 - 126 pàgines

Montcadins
Morts a l'Alt Palància
Morts al Camp de Túria